Дмитрий Боткин:
 Боткин, Дмитрий Петрович (1829—1889) — предприниматель, коллекционер. Брат С. П. Боткина.
 Боткин, Дмитрий Евгеньевич (1894—1914) — хорунжий лейб-гвардии Казачьего полка, герой Первой мировой войны.